Eddie Murphy – attore, comico, produttore cinematografico, cabarettista e cantante statunitense
 Eddie Murphy – calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Eddie Murphy – pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense